Rayville kan syfta på:

 Rayville, Louisiana
 Rayville, Missouri